Доктрина Клинтона () не является чётким заявлением подобным тем, которые ложились в основу доктрин других президентов Соединённых Штатов. Однако в речи 26 февраля 1999 года президент Билл Клинтон сказал следующее, что в целом считается Доктриной Клинтона:

Это просто … сказать, что нам нет дела до тех, кто живёт в той или иной долине в Боснии, или кто владеет кустарниковой полосой на Африканском Роге, или какой-нибудь иссохшей землёй возле реки Иордан. Но истинная мера наших интересов лежит не в том, сколь малы или отдалённы эти места, или есть ли у нас проблемы с произношением их названий. Вопрос, который мы должны задать: каковы будут последствия для нашей безопасности если мы позволим конфликтам гноиться и распространяться. Мы не можем, более того, мы не должны делать всё и везде. Но там, где наши ценности и интересы поставлены на карту, и где мы можем сделать, мы должны быть готовы к этому.

Позднее Клинтон выступил с заявлениями, которые расширили доктрину вмешательства:

Геноцид сам по себе является национальным интересом, где мы должны действовать <…> мы можем сказать, людям во всём мире, живёте ли вы в Африке и Центральной Европе, или в любом другом месте, если кто-то приходит к невинному гражданскому населению и пытается их массово убить из-за их расовой, этнической принадлежности или религии, и в наших силах остановить его, мы будем его останавливать.

Доктрина Клинтона была использована для оправдания американского участия в югославских войнах. Тем не менее, президент Клинтон был подвергнут критике за то, что не вмешался, чтобы остановить геноцид в Руанде 1994 года. Другие наблюдатели считают операцию Готский змей в Сомали ошибкой.

Ссылки 
 http://kagarlitsky.narod.ru/clint99.html
 https://archive.is/20060318133204/http://www.thenation.com/doc/19990419/klare

Внешняя политика США
Президентство Билла Клинтона
Доктрины США